Sędziszów Małopolski – miasto w województwie podkarpackim, w powiecie ropczycko-sędziszowskim
 Sędziszów Małopolski – gmina miejsko-wiejska w województwie podkarpackim, w powiecie ropczycko-sędziszowskim
 Sędziszów Małopolski – stacja kolejowa w Sędziszowie Małopolskim, w województwie podkarpackim

Zobacz też 
 Dekanat Sędziszów Małopolski